Příjmení Sivák má více nositelů:

 Jozef Sivák (1886–1959) – slovenský politik
 Florián Sivák (1932–1997) – slovenský právní historik
 Karel Sivák = FattyPillow (* 1992) – český streamer a youtuber
 Štefan Sivák (1930–1978) – slovenský epidemiolog

Podobné příjmení 
 Sivek

Externí odkazy